gawron – gatunek ptaka z rodziny krukowatych
 Gawron (621 m) – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Gawron (756 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
Osoby o nazwisku Gawron
 Ewa Michalska-Gawron – polska rzeźbiarka
 Leszek Gawron – polski piłkarz
 Marcin Gawron – polski tenisista
 Piotr Gawron – polski rzeźbiarz
 Robert Gawron – polski judoka

 Inne
 Korwety typu Gawron – typ polskich korwet
 PZL-101 Gawron – samolot